Negrilești je název více míst v Rumunsku:

 Negrilești (župa Bistrița-Năsăud) – obec v župě Bistrița-Năsăud
 Negrilești (župa Galați) – obec v župě Galați
 Negrilești (župa Vrancea) – obec v župě Vrancea
 Negrilești (Scurtu Mare) – část obce Scurtu Mare v župě Teleorman